Céran est un nom propre, pouvant désigner un prénom masculin, un patronyme ou une localité.

Patronyme 
 Céran de Paris (), ou Ceran ou Céraune, évêque de Paris à partir de 614, l'un des 78 évêques francs qui prirent part au concile de Paris. Saint chrétien fêté le 26 septembre.

Toponyme 
 Céran (Ceran en gascon) est une commune française, située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées.

Références